Armelle Gourlaouën, harpiste française.
Marc'harid Gourlaouen, créateur du cours par correspondance Skol Ober.

Patronyme breton